Кошијева теорема се може односити на сљедеће теореме:
 Кошијева теорема о средњој вриједности
 Кошијева интегрална теорема
 Кошијева интегрална формула